

Cinema 
Il castello incantato (Haunted Spooks) – film del 1920 diretto da Alfred Goulding e Hal Roach
Il castello incantato  – film del 1972 diretto da Aleksandr Ptushko

Letteratura 
 Il castello incantato (The Enchanted Castle) – romanzo di Edith Nesbit del 1907
Il castello incantato (Castle of Wizardry) – romanzo di David Eddings del 1984
 Il castello incantato  – libro di Ludwig Tieck
 Il castello incantato  – libro di Marko Kravos del 2003

Televisione 
 Il castello incantato  – gioco del programma televisivo italiano Luna Park
 Il castello incantato  – episodio di Calimero
 Il castello incantato  – episodio di Digimon Adventure
 Il castello incantato (Haunted Castle) – episodio de L'ispettore Gadget
 Il castello incantato  – episodio de Le nuove avventure di Huckleberry Finn
 Il castello incantato (Enchanted Castle) – episodio di She-Ra, la principessa del potere

Pagine correlate 
Castello incantato  – gioco da tavolo